Ezen az oldalon a legismertebb galaxisok listája található. Egy részük az úgynevezett Lokális Galaxiscsoport (LGCS) tagja; ebbe a galaxishalmazba tartozik galaxisunk, a Tejútrendszer is.

A galaxisok kategorizálásánál használt rövidítések:
M: Messier-katalógus (Messier Catalogue)
NGC: Új Általános Katalógus, NGC-katalógus (New General Catalogue)
IC: Index Katalógus (Index Catalogue)

Galaxisok listája 

 Abell 1835 IR1916
 AM 0644-741
 Androméda-galaxis (Messier 31/NGC 224)
 Androméda I
 Antenna-galaxis (NGC 4038/NGC 4039)
 Aquarius-törpegalaxis
 Feketeszem-galaxis (Messier 64/NGC 4826)
 Bode galaxisa (Messier 81/NGC 3031)
 Canis Major-törpegalaxis
 Carina-törpegalaxis
 Centaurus A
 Szivar-galaxis (Messier 82/NGC 3034)
 Circinus-galaxis
 Draco-törpegalaxis
 Dwingeloo 1
 Dwingeloo 2
 Fornax-törpegalaxis
 Hoag-objektum (Gyűrű-galaxis)
 Huchra Lencse
 HVC 127-41-330
 IC 10
 IC 1613
 I Zwicky 18
 Nagy Magellán-felhő (Large Magellanic Cloud – LMC)
 Leo I (törpegalaxis)
 LGS 3
 Messier 49
 Messier 58
 Messier 59 
 Messier 60
 Messier 61
 Messier 64 (Feketeszem- vagy Ördögszem-galaxis)
 Messier 65
 Messier 66
 Messier 74 (NGC 628)
 Messier 77
 Messier 81
 Messier 82
 Messier 84
 Messier 85
 Messier 86
 Messier 87 (Virgo A)
 Messier 88
 Messier 89
 Messier 90
 Messier 91
 Messier 94
 Messier 95
 Messier 96
 Messier 98
 Messier 99
 Messier 100 (NGC 4321)
 Messier 102
 Messier 105
 Messier 106
 Messier 108
 Messier 109
 Messier 110 (NGC 205)
 Messier 32 (NGC 221)
 Messier 61 (NGC 4303)
 Maffei I
 Maffei II
 Tejútrendszer – galaxisunk
 NGC 1
 NGC 2
 NGC 3
 NGC 55
 NGC 185
 NGC 147
 NGC 300
 NGC 404
 NGC 891
 NGC 1275
 NGC 1569
 NGC 1705
 NGC 2043
 NGC 2403
 NGC 3109
 NGC 3184
 NGC 3226
 NGC 3227
 NGC 3370
 NGC 3384
 NGC 3628
 NGC 3982
 NGC 4395
 NGC 4414
 NGC 4555
 NGC 4565
 NGC 4881
 NGC 5078
 NGC 5195
 NGC 6822 (Barnard-galaxis)
 NGC 7331
 NGC 7742
 Pegasus-törpegalaxis
 Phoenix-törpegalaxis
 Szélkerék-galaxis (Messier 101/NGC 5457)
 RXJ1242-11
 Sagittarius elliptikus törpegalaxis
 Sculptor-törpegalaxis
 Sextans A
 Sextans-törpegalaxis
 Kis Magellán-felhő (Small Magellanic Cloud – SMC)
 Sombrero-galaxis (Messier 104)
 Déli Szélkerék-galaxis (Messier 83/NGC 5236)
 Orsó-galaxis
 Orsó-galaxis (NGC 5866/Messier 102)
 Orsó-galaxis (NGC 3115) – a Szextáns csillagképben
 ESO 269-57
 Tengericsillag-galaxis (NGC 6240)
 Napraforgó-galaxis (Messier 63)
 Triangulum-galaxis (Messier 33/NGC 598)
 Tucana Dwarf
 UDFj-39546284 2011-ben a legtávolabbi ismert galaxis volt (z ~ 9-11)
 Ursa Minor-törpegalaxis
 VIRGOHI21
 Örvény-köd (Messier 51/NGC 5194)
 Willman 1
 UGC 5675

Közeli galaxisok listája 
A közeli galaxisok listája, a Földtől mért távolság növekvő sorrendjében.  A megadott távolságok többsége – fényévekben (fé) mérve – durva becslés.

Kapcsolódó szócikkek 
Messier-katalógus
Mélyégobjektum
Extragalaktikus csillagászat
NGC-katalógus (New General Catalogue – Új Általános Katalógus)

Csillagászati listák